El término encuadre puede referirse, en esta enciclopedia:

 en la fotografía, al encuadre o composición fotográfica;
 en política y ciencias sociales, al encuadre.

Referencias